Тибе́рий Кла́вдий Азе́лл () — имя нескольких римских политиков:
 Тиберий Клавдий Азелл — претор 206 года до н. э.;
 Тиберий Клавдий Азелл — плебейский эдил 205 года до н. э.;
 Тиберий Клавдий Азелл — народный трибун 140 года до н. э..